Valacchia – regione storica della Romania
 Valacchia Maggiore – regione storica della Romania
 Valacchia Minore – regione storica della Romania
 Valacchia morava – regione storica dell'Europa orientale
 Grande Valacchia – antico stato dell'Europa meridionale